Sigalet ist der Familienname folgender Personen:

Jonathan Sigalet (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
Jordan Sigalet (* 1981), kanadischer Eishockeytorwart